Águas Santas ist der Name folgender Orte in Portugal:

 Águas Santas (Maia)
 Águas Santas (Póvoa de Lanhoso)